Езерище — топоним:

 Езерище — озеро в Городокском районе Витебской области Белоруссии, бассейн Западной Двины.
 Езерище — озеро в Пустошкинском районе Псковской области России, бассейн Великой — Нарвы.
 Езери́ще — городской посёлок в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Езери́ще — приграничная железнодорожная станция Витебского отделения Белорусской железной дороги.